Tênis de mesa, conhecido como ping pong ou seu aportuguesamento pingue-pongue
 Ping Pong (chiclete)
 Ping Pong Discos
 Vírus Ping-Pong

Desambiguações de esportes